Andeoluskirche steht für Kirchengebäude in Frankreich
St-Andéol (Bourg-Saint-Andéol), Bourg-Saint-Andéol, Département Ardèche, Region Rhône-Alpes
St-Andiol (Saint-Andiol), Département Bouches-du-Rhône, Region Provence-Alpes-Côte d’Azur

Siehe auch:
 Kapelle St-Andéol